

События 
 До 718—729 — Патриарх Константинополя Герман.
 Лев стал принуждать патриарха Германа подписать послание об уничтожении икон. Патриарх снял с себя священство. Патриархом стал клирик Софии Анастасий.
 729, 8 месяц — 749, 3 месяц — Годы Тэмпё. (Япония)

Скончались 
 Дрест VII — король пиктов.
 14 января — Ибн Сирин, мусульманский богослов из поколения табиинов.
 Катал мак Нейлл — король Лагора.
 Ованес III Одзнеци — армянский католикос, богослов и правовед.
 9 мая — Осрик (король Нортумбрии).
 Феодор I (герцог Неаполя).
 Феодосия Константинопольская — христианская преподобномученица и святая VIII века.

См. также 
 729 (число)